Noteboom peut désigner :
 Daniël Noteboom (1910-1932), joueur d'échecs néerlandais,
 Stephen Noteboom (1969- ), joueur de tennis néerlandais.

Voir aussi 
 Cees Nooteboom (1933-), écrivain néerlandais

Homonymie de patronyme